N.E.C., een voetbalclub uit Nijmegen
NEC Corporation, een Japans elektronicaconcern
NEC (milieu), No Effect Concentration, een term die wordt gebruikt bij het vaststellen van milieurisico's
Nationaal emissieplafond, in Engelstalige publicaties aangeduid met NEC, National Emission Ceiling
Sportclub N.E.C., een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Nijmegen
Necrotiserende Enterocolitis, een darmaandoening die voorkomt bij te vroeg geboren kinderen
Nederlands Elektrotechnisch Comité, organisatie op het gebied van normalisatie in Nederland